Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Umikaze :
 le Umikaze, un destroyer de classe Umikaze lancé en 1910 et démoli en 1936 ;
 le Umikaze, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1936 et coulé en 1944.

Umikaze